Kid Gloves – film del 1929 diretto da Ray Enright
Kid Gloves – documentario del 1984 diretto da Vince DiPersio
Kid Gloves – film del 2013 diretto da Adam Simcox
Kid Gloves – videogioco del 1990 per Amiga